Hallmark in lingua inglese significa marchio ufficiale di qualità per metalli preziosi. Il termine può riferirsi anche a:

Hallmark Channel – rete televisiva
Hallmark Entertainment – produttore di fiction televisive
Hallmark Guitars – azienda statunitense produttrice di chitarre e bassi elettrici
Hallmark Institute of Photography